Івонн Гулагонг і Пеггі Мічел були чинними чемпіонками.

Вони успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши пару Маргарет Корт і Ольга Морозова з рахунком 7–6, 7–6.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Жінки, парний розряд